Список  Героев  Советского  Союза  (Республики Башкортостан)

В списке представлены в алфавитном порядке жители Башкортостана (Башкирской АССР) — Герои Советского Союза. Список содержит информацию о дате Указа о присвоении звания, роде войск, должности и воинском звании Героев на время присвоения звания Героя Советского Союза, годах жизни, месте рождения и смерти.

* Обозначены Герои, родившиеся на территории Оренбургской и Уфимской губерниях, части Пермской и Самарской губерний, Башкирской АССР, оставшиеся за пределами Республики Башкортостан.

** Обозначены Герои, прибывшие в республику из других регионов страны, в том числе мобилизованные и призванные на территории Башкирской АССР.

Дважды Герои Советского Союза

Интересные факты 
14 августа 2012 года скончался последний Герой Советского Союза, проживавший в Башкортостане, ветеран Великой Отечественной войны Тазетдин Гилязетдинов.

Примечания

Литература 
 Подвиги их — бессмертны. — Уфа: Китап, 2000. — 400 с.
 Высоты мужества. — Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1982. — 200 с.: портр. Беллетризованные биографические очерки об 11 уроженцах Башкирской АССР — участниках Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза.
Портреты.
 Гималетдинова Р. М. Наши земляки — Герои Советского Союза: библиогр. указ. лит. / Р. М. Гималетдинова, Р. З.
Шарафутдинова. — Уфа: [Б. и.], 1982. — 116 с.
Краткие биобиблиографические справки о 276 участниках Великой Отечественной войны — уроженцах Башкирской АССР.
 дорогами побед / сост.-ред. Р. З. Хазиахметов. — Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1987. — 334, [2] с.: ил.
Краткие биографические справки и очерки о воинских подвигах 15 уроженцев и жителей Башкирской АССР — участников Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза. Портреты.
 Лицом на запад. — Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1972. — 303 с., [6] л. ил. Беллетризованные очерки о 31 комсомольце — Герое Советского Союза, уроженце Башкирской АССР, погибшем в сражениях Великой Отечественной войны.
Портреты выборочно
 Люди легенд: [док. очерки]. — Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1980. — 311 с.: портр. Беллетризованные биографические очерки (персональные и групповые) об 11 Героях Советского Союза — уроженцах Башкирской АССР. Портреты.
 Навечно в сердце народном / [сост. Р. З. Хазиахметов]. — Уфа: Башкир.
кн. изд-во, 1988. — 316, [2] с.: портр. Краткие биографические справки и очерки о 14 Героях Советского Союза -
уроженцах Башкирской АССР. Портреты.
 Несокрушимые. — Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1985. — 205 с.: портр.
Очерки о 9 уроженцах Башкирской АССР, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Портреты.
 Они ковали Победу. — Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1984. — 176 с.: портр.
Беллетризованные биографические очерки о 8 уроженцах и жителях Башкирской АССР — участниках Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза. Портреты.
 Подвиги их — бессмертны: справ. о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики Башкортостан / Упр. по делам арх. при Каб. Министров Респ. Башкортостан, Центр. гос. арх. обществ. объединений Респ. Башкортостан; [Р. А. Валишин и др.]. — Уфа: Китап, 2000. — 397, [1] с.: портр.
Краткие биографические справки о 316 участниках Великой Отечественной войны. Портреты
 Славные сыны Башкирии: очерки о Героях Советского Союза: [в 5 кн.] / сост.: А. Ерошин, С. Саитов. — Уфа: Башкнигоиздат, 1965—1985. Кн. 1. — 1965. — 514 с.: ил., Кн. 2. — 1966. — 479 с.: ил., Кн. 3. — 1968. — 496 с.: ил., Кн. 4 / сост. Г. Г. Булатов. — 1979. — 263 с.: ил.
 Сыны Отчизны / [сост. М. Г. Свиридов]. — Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1981. — 264 с.: портр.
Публицистические очерки о 8 Героях Советского Союза — уроженцах Башкирской АССР. Портреты

Ссылки 
 
 Каримова И. Г., Пинтсон А. Н., Хусаинова Г. Т. Герой Советского Союза//Башкирская энциклопедия. В 7 т./Гл. редактор М. А. Ильгамов. Т.2. В—Ж. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2006. — 624 с. С. 273—274. ISBN 5-88185-062-9.
 
 Герои Советского Союза — уроженцы Башкортостана или призванные из республики
 Алфавитный указатель Героев Советского Союза по Республике Башкортостан
 

Б
Персоналии:Башкортостан
Списки:Башкортостан